Osoby o tym nazwisku:
 Augustyn Kośny – polski działacz społeczny i polityczny
 Bolesław Kośny – powstaniec śląski
 Maksymilian Kośny – polski lekarz, działacz społeczny i polityczny